Stabilita může být:

Matematika 
 Teorie stability, nauka o stabilitě řešení diferenciálních rovnic a dynamických systémů
 Strukturální stabilita
 Ljapunovská stabilita, kdy se systém po vychýlení nemusí vrátit zcela do rovnovážného stavu
 Stabilita (pravděpodobnost), vlastnost pravděpodobnostních rozdělení
 Stabilita numerické metody, vlastnost numerických algoritmů vyjadřující vývoj chyb v algoritmech

Inženýrství 
 Stabilita (mechanika), schopnost tělesa vrátit se po malém vychýlení do rovnovážného stavu
 Stabilita (statika), schopnost konstrukčního prvku či celku odolávat silám narušujícím jeho rovnovážnou polohu
 Stabilita (software), jedno z kritérií schopnosti počítačových programů reálného nasazení
 Nyquistovo kritérium stability, definující stabilitu řídících systémů
 Stabilita letadla, vlastnost letadla udržovat stabilní polohu při pohybu
 Stabilita plavidla, vlastnost sledovaná při návrhu plavidel
 Stabilita svahu, jedna z podmínek sledovaná v geotechnice při posuzování zemních těles

Přírodní vědy 
 Biologická stabilita, míra podléhání organických látek biologickému rozpadu
 Stabilita komplexních sloučenin, odolnost chemických sloučenin vůči rozpadu

Humanitní a společenské vědy 
 Ekonomická stabilita
 Cenová stabilita
 Psychická stabilita, charakteristika osobnosti, kterou jsou definovány například sangvinický a flegmatický temperament

Související články 
 Rovnováha
 Equilibrium
 Nestabilita
 Labilita

Externí odkazy